Twee beklimmingen in Frankrijk:
Col du Perthus (Centraal Massief)
Col du Perthus (Pyreneeën)